Coninxloo ist der Familienname einer niederländischen Malerfamilie in Spätmittelalter und Früher Neuzeit

 Cornelis van Coninxloo († 1527), niederländischer Maler
 Cornelis II van Coninxloo (1527–1559), niederländischer Maler
 Gillis van Coninxloo (1544–1607), flämischer Maler
 Gillis III van Coninxloo (1581–1620), niederländischer Maler
 Hans von Coninxloo (* um 1540; † 1595), niederländischer Maler
 Hans II van Coninxloo (* 1565; † 1620), niederländischer Maler
 Jan van Coninxloo (1489–1555), niederländischer Maler
 Pieter van Coninxloo (1460–1513), niederländischer Maler